О’Брайан () — ирландская фамилия.

 О’Брайан, Бренна (род. 1991) — канадская актриса.
 О'Брайан, Дэррин Кеннет (известный как «Сноу»; род. 1969) — канадский рэпер.
 О’Брайан, Патрик (1914—2000) — английский писатель и переводчик.
 О’Брайан, Хью (1925—2016) — американский актёр.

См. также 
 О’Брайен